Босоногие  (, то есть необутые) — монахи и монахини (босоногие), не носящие обуви совсем или в течение определённого времени (с 1 мая до Воздвижения Честного Креста) или же носящие вместо обуви лишь сандалии, то есть подметки (из дерева, кожи, веревок) с ремнями. Первого обычая придерживаются босоногие францисканцы-обсерванты, последователи святого Петра Алькантрийского, которые появились в 1540 году в Пласенсии, в Испании, и распространились в Италии, особенно в Неаполе. Монахини кальварийской Божией Матери держатся второго обычая.

Босоногие не образуют самостоятельного ордена, а являют собой лишь высшую степень аскетической жизни в различных монашеских орденах, напр. у францисканцев, августинцев, мерценариев, камальдулов и др. Этот вид аскетического искуса широко распространила особенно св. Тереза, основательница кармелитского ордена босоногих в Испании в 1560 году. Босоногие ссылаются на слова Спасителя, запретившего своим ученикам брать на дорогу обувь. «Ни  на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха» (Матф. 10, 10).

См. также 
 Симон Блаженный
 Василий Блаженный
 Хождение босиком

Литература

Ссылки 
 Церковь Босоногих в Базеле, (Швейцария). (на немецком)
 Церковь Босоногих в Аугсбурге (Германия) (на немецком)
  Церковь Босоногих в Pforzheim (Германия) (на немецком)
 Церковь Босоногих в Эрфурте (Германия) (на немецком)
 Церковь Босоногих в США(на английском).

Религиозные ордены